Дамдинсурэнгийн Нямху (, 25 ноября 1979, Улан-Батор) — монгольский дзюдоист полусредней весовой категории, выступал за сборную Монголии на всём протяжении 2000-х годов. Участник двух летних Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр, чемпион Азии, победитель многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Дамдинсурэнгийн Нямху родился 25 ноября 1979 года в Улан-Баторе. Впервые заявил о себе в сезоне 1998 года, дебютировал на этапах Кубка мира в Праге и Варшаве, дошёл на них до 1/16 и 1/8 финала соответственно.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 2001 году, когда попал в основной состав монгольской национальной сборной и побывал на домашнем чемпионате Азии в Улан-Баторе, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в полусредней весовой категории — единственное поражение потерпел здесь от представлявшего Южную Корею Чху Сонхуна. При этом на чемпионате мира в Мюнхене выступил неудачно, выбыл из борьбы за медали уже после стартового поединка. Год спустя получил серебряную медаль на международном турнире класса «А» в Роттердаме и стал бронзовым призёром Азиатских игр в корейском Пусане. Ещё через год одержал победу на азиатском первенстве в Чеджу, в зачёте полусреднего веса взял верх над всеми своими соперниками, в том числе над корейцем Квон Ён У. Тем не менее, на мировом первенстве в Осаке в число призёров не попал, в 1/8 финала снова проиграл Чху Сонхуну, который выступал за Японию под японским именем Ёсихиро Акияма.

Благодаря череде удачных выступлений Нямху удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, нёс знамя Монголии на церемонии открытия, однако в первом же поединке проиграл кубинцу Габриэлю Артеаге и сразу лишился всяких шансов на попадание в число призёров.

В 2006 году выиграл бронзовую медаль на домашнем восточноазиатском чемпионате в Улан-Баторе и был лучшим на Азиатских играх в Дохе, в частности, в финале прошёл казаха Алмаса Атаева. В следующем сезоне удостоился серебряной награды на Суперкубке мира в Гамбурге и поучаствовал в зачёте чемпионата мира в Рио-де-Жанейро, где остановился на стадии 1/16 финала. Будучи одним из лидеров дзюдоистской команды Монголии, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2008 года в Пекине — в 1/32 финала проиграл голландцу Гийому Элмонту, тогда как в утешительных встречах взял верх над первыми тремя соперниками и уступил в финальном поединке украинцу Роману Гонтюку.

После пекинской Олимпиады Дамдинсурэнгийн Нямху ещё в течение некоторого времени оставался в основном составе монгольской национальной сборной и продолжал принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2009 году он выступал на турнире большого шлема в Москве и на чемпионате мира в Роттердаме, где на стадии 1/8 финала потерпел поражение от россиянина Ивана Нифонтова. Последний раз показал сколько-нибудь значимые результаты в сезоне 2010 года, когда в очередной раз стал чемпионом Монголии в полусредней весовой категории и занял пятое место на домашнем этапе Кубка мира в Улан-Баторе. Провёл один поединок и на мировом первенстве в Токио, проиграл представителю Белоруссии Александу Стешенко. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

Семья 
Дядя Галдангийн Жамсран — самбист, чемпион и призёр чемпионатов мира, победитель и призёр розыгрышей Кубка мира, серебряный призёр соревнований «Дружба-84» по самбо, Заслуженный спортсмен Монголии (1984). Двоюродный брат Сайнжаргалын Ням-Очир — дзюдоист, бронзовый призёр чемпионатов Азии, мира и летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Азии по дзюдо
Чемпионы Монголии по дзюдо